Onderdistrict in Indonesië
 Mondokan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de provincie Midden-Java op Java 
Plaats in Indonesië
 Mondokan (Tuban), een plaats in het onderdistrict Tuban in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java op Java